Сиань — административный центр провинции Шэньси (КНР)
 Сиань (Ляоюань) — район городского подчинения городского округа Ляоюань провинции Гирин (КНР).
 Сиань (Муданьцзян) — район городского подчинения городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян (КНР).

См. также 
 Сянь